Ксения Юрьевна Первак (родилась 27 мая 1991 года в Челябинске, СССР) — российская теннисистка, по ходу своей карьеры представлявшая на соревнованиях также Казахстан. Победительница одного турнира WTA в одиночном разряде; победительница одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Australian Open-2009); полуфиналистка одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Roland Garros-2009); бывшая пятая ракетка мира в юниорском рейтинге.

Общая информация 
Ксения родилась в семье челябинского предпринимателя Юрия Первака. Отец часто играл в теннис с друзьями, и Ксения постоянно ездила с ним на корт. Со временем ей понравилась игра, и она решила попробовать себя в теннисе сама. В возрасте 8 лет отец привёл Ксению в теннисную секцию, где она начала заниматься, сначала — в группе, затем — индивидуально с тренерами. Наставником Ксении сначала был Игорь Монион, а позже — его брат.

У Ксении есть два брата — Михаил и Юрий, а также сестра Мария.

Спортивная карьера 

В 2001 году Первак переехала в Москву, где начала заниматься в академии тенниса «Valery» (сейчас — Детская международная академия тенниса Шамиля Тарпищева) у Виктора Павлова. 12 лет приняла участие в своём первом международном турнире, а уже через несколько месяцев стала победительницей традиционного турнира «Les Petits As» во Франции, который является чемпионатом мира для теннисистов в возрасте 12-14 лет.
В 17 лет стала победительницей юниорского открытого чемпионата Австралии по теннису.

В ноябре 2015 года объявила о завершении карьеры, в начале 2016 года работала комментатором на телеканале «Евроспорт» и репортёром WTA, однако в сентябре 2016 года получила уайлд-кард на турнире ITF Neva Cup.

Рейтинг на конец года в одиночном разряде 
 2015 — 573
 2014 — 120
 2013 — 165
 2012 — 105
 2011 — 39
 2010 — 97
 2009 — 129
 2008 — 156
 2007 — 301

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (2)

Победы (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (17)

Победы (9)

Поражения (8)

Финалы турниров WTA в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (4)

Победы (3)

Поражения (1)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Родившиеся в Челябинске
Теннисисты России
Теннисисты Казахстана
Мастера спорта России
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в одиночном разряде среди девушек